Arpanet est un pseudonyme de Gerald Donald, compositeur electro de la ville de Détroit.

Baptisé d’après le nom du réseau ancêtre d’internet développé dès 1969 par le United States Defense Advanced Research Project Agency (ARPA), Arpanet est l’un des projets de Gerald Donald alias Glass Domain ou Heinrich Mueller, membre des groupes Intellitronic, Japanese Telecom, Der Zyklus, Dopplereffekt, Flexitone, et Drexciya. Le nom Arpanet reflète la passion de Gerald Donald pour la science et ses applications technologiques dans le contrôle et la surveillance des populations (allant - entre autres - jusqu’au fichage biométrique et au voyeurisme virtuel).
Illustrant ces préoccupations, Dataphysix Engineering a toujours cultivé le mystère, et laisse filtrer très peu d’informations fiables et d’images depuis le début de ses activités en 1991.

Originaire de Détroit, il a perpétué avec un sens de l’épure et une rare précision sonore une tradition de musique électronique en héritage direct de Kraftwerk, de Cybotron, de la musique industrielle, de la pop synthétique et des pionniers de la techno de Détroit.

Il est aujourd'hui l'un des "Grands Maîtres" de la production électronique mondiale, et l’un des premiers artistes culte du monde virtuel, comme en témoignent ses nombreux admirateurs qui hantent la toile et les forums. Il se produit extrêmement rarement en concert, et toujours dans des lieux inattendus tel ce concert à La Géode au printemps 2006, où toutes les chapelles de l’electro étaient présentes pour assister à un rare rituel electro dans la bulle géante.

Une production connue et très aimée du public est Wireless Internet, sur l'album du même nom, que l'on peut retrouver par exemple en introduction du mix Electroclash - Berlin is burning de Miss Kittin.

Comme souvent dans ses productions passées (Der Zyklus - Biometry, Japanese Telecom, Dopplereffekt - Linear Accelerator…), le dernier album Inertial Frame aborde des questions, imageries et théories scientifiques (ici la théorie de la relativité) avec ce mélange de candeur et de profondeur qui est sa marque de fabrique.

Discographie 
 Wireless Internet (CD) sur les labels Record Makers, Source UK et Source Records (FR) (2002)
 Quantum Transposition (CD) sur le label Rephlex (2005)
 Reference Frame (CD) sur le label Record Makers (2006)
 Inertial Frame (CD) sur le label Record Makers (2006)

Sur scène 

Depuis son concert à La Géode en , il semblerait que Gerald, accompagné de Kim Karli, ait choisi de se produire de plus-en-plus régulièrement sur scène. C'est désormais le festival suédois Kontra Musik situé à Malmö qui gère ses dates. De nombreuses vidéos de ses différentes apparitions réalisées par des fans circulent sur Internet.

Voir aussi 
 Drexciya

Liens externes 
 Discogs

Groupe américain de musique électronique
Musicien américain de musique électronique
Techno de Détroit
Musicien d'electro
Musicien de techno